Kabinett Fraser steht für folgende Regierungen Neuseelands:
* Kabinett Fraser I (1940 bis 1946)
 Kabinett Fraser II (1946 bis 1949)